La detentrice del titolo è Petra Kvitová, ma è stata sconfitta nel secondo turno da Carla Suárez Navarro.

Venus Williams ha superato in finale Alizé Cornet per 6-3, 6-0.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Serena Williams (semifinale)
 Agnieszka Radwańska (secondo turno)
 Petra Kvitová (secondo turno)
 Sara Errani (secondo turno)

 Jelena Janković (quarti di finale) 
 Angelique Kerber (primo turno) 
 Simona Halep (primo turno, ritirata) 
 Caroline Wozniacki (semifinale)

Wildcard 

 Serena Williams (semifinale)
 Venus Williams (campionessa)

 Nadia Petrova (primo turno)

Qualificazioni 

 Annika Beck (secondo turno)
 Maryna Zanevs'ka (primo turno)

 Flavia Pennetta (quarti di finale) 
 Karolína Plíšková (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2014
WTA Tour 2014